Putnam é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Putnam (Flórida)
Condado de Putnam (Geórgia)
Condado de Putnam (Illinois)
Condado de Putnam (Indiana)
Condado de Putnam (Missouri)
Condado de Putnam (Nova Iorque)
Condado de Putnam (Ohio)
Condado de Putnam (Tennessee)
Condado de Putnam (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos